Шада́ев — фамилия.

Известные носители 
 Шадаев, Аполлон Иннокентьевич (1902—1969) — советский бурятский писатель, драматург.
 Шадаев, Дамир Равильевич (род. 1967) — российский политический деятель.
 Шадаев, Максут Игоревич (род. 1979) — российский государственный и политический деятель.